Kan de Bukharà
 Abu l-Ghazi Khan, 1758-1789

Kans de Khwarizm o Khivà
 Abu l-Ghazi Khan I, historiador i kan 1644-1663
 Abu l-Ghazi Khan II, 1743-1745
 Abu l-Ghazi Khan III 1791-1804 i 1806